Fatty and the Broadway Stars é um filme mudo de curta-metragem norte-americano de 1915, do gênero comédia, dirigido e estrelado por Fatty Arbuckle.

Elenco 

Fatty Arbuckle
Ivy Crosthwaite
Mack Sennett
Joe Weber
Lew Fields
Sam Bernard
William Collier Sr.
Joe Jackson
Brett Clark
Harry Booker
Mae Busch - Atriz
Glen Cavender - Ator
Chester Conklin
Alice Davenport
Minta Durfee - Atriz
Lewis Hippe - (como Lew Hippe)
Tom Kennedy
Fred Mace - Ator
Hank Mann
Polly Moran
Charles Murray
Al St. John
Slim Summerville
Mack Swain
Wayland Trask
Bobby Vernon - Ator
Harry Gribbon
Edgar Kennedy
Keystone Kops
Ford Sterling

Ligações externas 
 

Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes dos Estados Unidos
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes de comédia da década de 1910